Gaspar Vaz pode referir-se a:
Gaspar Vaz (pintor), pintor do início do século XVI no período de transição do manuelino para o renascimento.
Gaspar Vaz Guedes - capitão-mor, fundador de Moji das Cruzes
Gaspar Vaz da Cunha - bandeirante, explorador da região da atual Itajubá

Desambiguação